Nokia X2 és un nom de marca utilitzat per a diversos telèfons realitzats per Nokia:
 Nokia X2-00, telèfon bàsic del 2010
 Nokia X2-01, telèfon bàsic amb un teclat QWERTY del 2011
 Nokia X2-02, telèfon bàsic del 2012
 Nokia X2-05, telèfon bàsic del 2011
 Nokia X2 (2014), telèfon intel·ligent amb Android successor del Nokia X, 2014